Lietzow ist der Name folgender Orte:

 Lietzow, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Lietzow, Ortsteil der Stadt Nauen im Landkreis Havelland in Brandenburg, siehe Lietzow (Nauen)
 Lietzow, Gebiet im Berliner Ortsteil Charlottenburg, siehe Lietzow (Charlottenburg)
 Lisowo (ehemals Lietzow, Kreis Regenwalde), Ort in der polnischen Stadt- und Landgemeinde Płoty im Powiat Gryficki in der Woiwodschaft Westpommern

Lietzow ist der Familienname folgender Personen:
 Eckhard Lietzow (* 1943), deutscher Ornithologe
 Godehard Lietzow (1937–2006), deutscher Künstler und Galerist
 Susanne Lietzow (* 1968), österreichische Regisseurin und Schauspielerin

Siehe auch: Lietzow-Kultur